Josep Pascual (militar) (Sant Cugat Sesgarrigues, 1843 - ?), militar català 
 Josep Pasqual i Campo
 Josep Pasqual Ortells López (Vila-real, Província de Castelló, 1887 - 1961), escultor valencià 
 Josep Pasqual i Soler (Arenys de Mar, 1848 - Londres, 1928), periodista i crític d'art
 Josep Pascual Tirado (Castelló de la Plana, 1884 - 1937), escriptor valencià